MBK steht als Abkürzung für:

 Mährisch-bemalte Keramik, siehe Lengyel-Kultur
 Malmö BK, ein schwedischer Badmintonverein
 Marschbefehlkarte, siehe Marschbefehl
 MBK Industrie, ein Hersteller von Motorrollern, Elektromofas- und -Fahrrädern
 MBK – Evangelisches Jugend- und Missionswerk e.V., ein evangelisches Jugend- und Missionswerk, Sitz in Bad Salzuflen (Ostwestfalen-Lippe) 
 Methylbutylketon, eine farblose Flüssigkeit aus der Gruppe der Ketone
 Mindestbruchkraft, siehe Drahtseil#Seilbruchkraft
 Minimale bakterizide Konzentration
 Mobiles Bereitschaftskommando, siehe Mobiles Einsatzkommando

MBK